Чемпіонат Азербайджану з футболу 2021—2022 — 30-й сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу. Чемпіоном в 9-й раз став Карабах (Агдам).

Клуби 
6 квітня 2022 року клуб «Кешла» (Баку) перебазувався до іншого міста та змінив назву на «Шамахи».

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Тури 1–14

Тури 15–28

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Офіційний сайт ПФЛ — Професійної Футбольної Ліги Азербайджану 
 Прем'єр-Ліга Азербайджану на soccerway 

2021—2022
Азербайджан
Азербайджан
2021 в азербайджанському спорті
2022 в азербайджанському спорті